Der Kanton La Loupe war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Nogent-le-Rotrou, im Département Eure-et-Loir und in der Region Centre-Val de Loire. Der Kanton umfasste 15 Gemeinden. Hauptort (chef-lieu) des Kantons war La Loupe. Vertreter im conseil général des Départements war zuletzt von 2008 bis 2015 Eric Gérard.

Gemeinden

Bevölkerungsentwicklung 

Laloupe
Aufgelöst 2015